Boisson ist der Familienname folgender Personen:

 Andrée Boisson (1900–??), französischer Fechter
 Christine Boisson (* 1956), französische Schauspielerin
 Francis Boisson (1928–2021), monegassischer Sportschütze und Sportfunktionär
 Jean-Jacques Boisson (* 1956), französischer Vielseitigkeitsreiter
 Laurence Boisson de Chazournes (* 1958), französische Juristin
 Loïs Boisson (* 2003), französische Tennisspielerin
 Noëlle Boisson (* 1944), französische Filmeditorin

Siehe auch:
 Dorothy Du Boisson
 Poisson